NTB kan avse:

 NTB – en norsk nyhetsbyrå, se Norsk Telegrambyrå
 NTB – IATA-kod för Notoddens flygplats, Tuven
 NTB – en serie bibelkommentarer till Nya Testamentet, se Nya Testamentets budskap